Belder ist der Familienname folgender Personen:

 Bastiaan Belder (* 1946), niederländischer Politiker (SGP), MdEP
 Detlev Belder (* 1964), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Pieter-Jan Belder (* 1966), niederländischer Cembalist und Dirigent

Siehe auch:
 Belter